Aleix I o Aleix de Rússia (tsar de Rússia)
 Aleix I Comnè, emperador romà d'Orient (1081 -1118)
 Aleix I Comnè de Trebisonda (1180-1222), emperador de Trebisonda (1204 -1222)
 Aleix I Estudites, Patriarca de Constantinoble i monjo del monestir de Studios